Tükörképek – cortometraggio di animazione diretto da György Kovásznai
Tükörképek – film del 1976 diretto da Rezsö Szörény